Мала-Сочаница (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Мала-Сочанице проживало 759 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, лиц хорватской национальности также значительное количество.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 407 человек (53,62 %);
 хорваты — 347 человек (45,71 %);
 югославы — 1 человек (0,13 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %);
 другие — 4 человека (0,52 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской